Marta y María es la manera habitual de referirse a dos discípulos
 Marta de Betania
 María de Betania

Ambas eran hermanas de Lázaro de Betania, y aparecen en los Evangelios. Según el evangelio de San Juan su casa estaba en Betania, que Jesucristo visitó en varias ocasiones; mientras que en el evangelio de San Lucas, sólo se menciona que Jesús "entró en una aldea". La historia se encuentra en Lucas 10:38-42.

Escenas destacadas en que intervinieron fueron: el descontento de Marta (la mayor) hacia María (la pequeña) por estar demasiado atenta a las palabras de Jesús y descuidar las tareas domésticas; y posteriormente, su duelo por la muerte de Lázaro, a quien Jesús resucita. 

También aparecen tras la resurrección de Jesucristo, de la que María fue de los primeros testigos, como María Magdalena -con quien a veces se la identifica-, María Salomé y la Virgen María (véase también las tres Marías).

La representación de Marta y María es un tema habitual en pintura:
 Cristo en casa de Marta y María (Velázquez).
 Marta y María Magdalena, de Caravaggio.
 Cristo en casa de Marta y María (Tintoretto).

 Formaban parte del grupo denominado Las Tres Marías.

 La Gran Duquesa de Rusia Isabel Fiódorovna (luego considerada santa) fundó en 1905 la orden religiosa de Marta y María (iglesia ortodoxa).

Notas 

Personajes del Nuevo Testamento